10-й чемпіонат України (УРСР) з шахів, що проходив у Києві з 13 вересня по 3 жовтня 1938 року.

Загальна інформація про турнір 
У чемпіонаті за коловою системою взяли участь 18 шахістів.

Набравши 13 очок з 17 можливих (+12-3=2) переможцем першості вперше став Ісаак Болеславський з Дніпропетровська.

Друге місце з результатом 12 очок (+10-3=4) посів чемпіон України 1931 року Абрам Замиховський. Третє місце за ще одним представником м.Києва Олександром Константинопольським.

Дворазовий чемпіон України 1928 та 1933 років Володимир Кирилов розділив лише 7-9 місця.

Слід відзначити досить високу результативність на турнірі, зі 153 зіграних партій, 97 — закінчилися перемогою однієї з сторін (63,4%).

Турнірна таблиця

Посилання 
 Таблиця чемпіонату

1938 у шахах
1938 в Україні
Вересень 1938
Жовтень 1938
Чемпіонати УРСР із шахів